Alajõe kan syfta på:

Alajõe, Ida-Virumaa, en by i Alajõe kommun i landskapet Ida-Virumaa i Estland
Alajõe, Tartumaa, en by i Vara kommun i landskapet Tartumaa i Estland